En immersion (In Deep en version originale), série télévisée britannique de 2001.
 En immersion, série télévisée française de 2015.